Lyytikkälänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lyytikkälänsaari (ö, lat 62,41, long 28,93), Södra Savolax, Nyslott, 
 Lyytikkälänsaari (ö, lat 62,37, long 28,67), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar